Tour de La Provence 2019 – 4. edycja wyścigu kolarskiego Tour de La Provence, która odbyła się w dniach od 14 do 17 lutego 2019 na liczącej ponad 531 kilometrów trasie na terenie regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, biegnącej z miejscowości Saintes-Maries-de-la-Mer do miasta Aix-en-Provence. Impreza kategorii 2.1 była częścią UCI Europe Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019
UCI Europe Tour 2019
2019 we Francji